Józef Feldman – polski naukowiec (historyk)
 Józef Feldman – polski prokurator